Skyteam steht für:

 SkyTeam, eine internationale Luftfahrtallianz
 SkyTeam (Fluggesellschaft), eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Sky Team, ein chinesischer Motorradhersteller (Exportmarke: SKYTEAM)

Siehe auch:
 Team Sky, ein britisches Radsportteam